...Forse è colpa della musica... è un album del cantante italiano Fred Bongusto, pubblicato dall'etichetta Fonit Cetra nel 1966.

Tracce

Collegamenti esterni